Fomento de Construcciones y Contratas ou FCC est une entreprise espagnole, leader dans la construction et les services urbains. FCC est présente dans l’indice de l’Ibex-35.

Histoire 

Fomento de Construcciones y Contratas naît en . Elle est le fruit de la fusion de deux entreprises prestigieuses : Construcciones y Contratas, fondée à Madrid en 1944 et Fomento de Obras y Construcciones, créée à Barcelone en 1900 dont les actions ont commencé à coter en bourse en  . 

En , FCC acquiert l'entreprise britannique de gestion des déchets Waste Recycling Group pour 1,6 milliard de livres.

En , FCC annonce une augmentation de capital d'un milliard d'euros dans le but de réduire son endettement.

Début 2015, une rumeur annonce l'achat par la société de la SAUR.

Activité 
À l’heure actuelle, sa production est très diversifiée. Ses activités de base consistent en la gestion de l’eau et de services environnementaux, la construction de grandes infrastructures comme la Torre Caja, la Torre Picasso, la Puerta de Europa à Madrid, le musée des sciences Príncipe Felipe à Valence ou encore le pont Calafat-Vidin entre la Roumanie ou la Bulgarie, le Port d'Açu au Brésil, mais également la production de ciment, la construction d’équipements urbains et la production d’énergies renouvelables.

Sa stratégie de croissance s’est traditionnellement orientée vers la diversification, alors qu’elle était au départ une entreprise de construction. Le début de son activité en 1911 dans le secteur des services publics, est lié à un contrat de nettoyage et de maintenance du réseau des égouts de Barcelone.

Le groupe est présent dans 54 pays du monde entier et plus de 43 % de son chiffre d'affaires provient des marchés internationaux, essentiellement l’Europe et les États-Unis.

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 

Corruption en Espagne
Entreprise du bâtiment ayant son siège en Espagne
Entreprise ayant son siège à Barcelone
Entreprise fondée en 1900
Entreprise de l'Ibex 35